Oscar, az Oscar-díj rövid elnevezése
 OSCAR, egy protokoll, amit az ICQ és az AIM használ; az Open System for CommunicAtion in Realtime rövidítése
Filmek
  Oscar, 1967-ben készült francia filmvígjáték Louis de Funès főszereplésével 
 Oscar, 1991-ben készült amerikai filmvígjáték Sylvester Stallone főszereplésével